Termenul „Ermak” se poate referi la:

 Ermak Timofeevici conducătorul cazacilor, cuceritorul Siberiei
 Spărgătorul de gheață Ermak